Dignität (von lateinisch dignitas: Würde, Würdigkeit) bezeichnet:
in der katholischen Theologie eine besondere Amtsposition bzw. Würdestellung in einem Kapitel, die aus klösterlichen Strukturen herrührt, siehe Kapitular
in der Medizin eine Eigenschaft von Tumoren, siehe Dignität (Medizin)
in der Mathematik bis zum Ende des 19. Jahrhunderts den Exponenten, siehe Exponent (Mathematik)